Futbalový klub Žiar nad Hronom byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve městě Žiar nad Hronom. Byl založen roku 1919, hřištěm klubu byl stadion s názvem Štadión Žiar nad Hronom s kapacitou 12 910 diváků. V roce 2012 proběhlo sloučení klubů FK Žiar nad Hronom a TJ Sokol Dolná Ždaňa do týmu s názvem FK Pohronie.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1929 – ŠK Svätý Kríž nad Hronom (Športový klub Svätý Kríž nad Hronom)
 194? – ZŠJ Sokol Kovohuty Svätý Kríž nad Hronom (Základná športová jednota Sokol Kovohuty Svätý Kríž nad Hronom)
 1953 – DŠO Baník Svätý Kríž nad Hronom (Dobrovoľná športová organizácia Baník Svätý Kríž nad Hronom)
 1955 – DŠO Baník Žiar nad Hronom (Dobrovoľná športová organizácia Baník Žiar nad Hronom)
 195? – TJ Baník Žiar nad Hronom (Telovýchovná jednota Baník Žiar nad Hronom)
 1971 – TJ ZSNP Žiar nad Hronom (Telovýchovná jednota Závody Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom)
 1991 – ŠK Slovšport Žiar nad Hronom (Športový klub Slovšport Žiar nad Hronom)
 1995 – ŠK ZSNP Žiar nad Hronom (Športový klub Závody Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom)
 200? – MŠK Žiar nad Hronom (Mestský športový klub Žiar nad Hronom)
 200? – FK Žiar nad Hronom (Futbalový klub Žiar nad Hronom)
 2012 – fúze s TJ Sokol Dolná Ždaňa ⇒ FK Pohronie
 2012 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1929
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
Sport v Žiaru nad Hronom
Sportovní kluby v Banskobystrickém kraji